Сол в ежедневието се използва в смисъл на готварска сол, като може да се отнася и за:

Химия 
 сол – общо наименование на група химични съединения

География 
 Сол – регион в Сомалия

Митология 
 Сол - древноримски бог на Слънцето
 Сол - богиня на Слънцето в скандинавската митология

Музика 
 сол – петата нота от гамата до мажор

Други 
 „Сол“ – марка мексиканска бира

Вижте също 
 Готварска сол
 Каменна сол
 Морска сол